Guillermo de Wurtemberg (13 de agosto de 1994, Ravensburg), es el actual jefe de la casa real de Wurtemberg, aunque por parte de su padre tiene los derechos dinásticos, por parte de su madre es descendiente del último rey de Wurtemberg Guillermo II, también es heredero de una de las fortunas más grandes de Alemania y de la empresa familiar Hofkammer des House of Württemberg.

Biografía 
El duque Guillermo de Wurtemberg nació el 13 de agosto de 1994, en Ravensburg, Alemania, como el primer hijo del matrimonio entre Federico, duque heredero de Wurtemberg y la princesa María de Wied, tiene dos hermanas menores, la duquesa María Amelia (1996) y la duquesa  Sofía Dorotea (1997).

El 9 de mayo de 2018 su padre murió en un trágico accidente automovilístico cuando conducía de camino a su casa en Friedrichshafen. El príncipe Federico había intentado rebasar a un tractor en su Porsche antiguo en una carretera cerca de Ebenweiler (distrito de Ravensburg) y chocó con un automóvil que se aproximaba. Los tres ocupantes de este automóvil solo sufrieron heridas leves, sin embargo Federico murió por sus graves lesiones causadas por el siniestro, a la muerte de su padre, Guillermo se convirtió en el heredero de la Casa de Wurtemberg y de la multimillonaria empresa familiar según las leyes dinásticas de la familia.

Tras la muerte de su abuelo Carlos, se convierte en Duque de Wurtemberg en 2022.

Ancestros

Enlaces externos 
 Hofkammer des Hauses Württemberg

Referencias 

Duques de Wurtemberg
Casa de Württemberg
Nobles de Alemania del siglo XX
Católicos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XXI